NPN har flere betydninger:

 NPN-transistor – en bipolar transistor polaritet
 National Police of Nicaragua
 Na Progu Nieznanego – en UFO organisation i Polen
 National Party of Nigeria – et politisk parti i Nigeria
 New Politics Network – en UK tænketank
 Next Protocol Negotiation – en TLS udvidelse

fr:Transistor bipolaire#Types et Symboles